Белехов — фамилия. Известные носители:
 Белехов, Николай Николаевич (1904—1956) — советский архитектор, реставратор, исследователь.
 Белехов, Павел Иванович (1895—1965) — советский военный деятель, генерал-майор.

См. также 
 Белеховы